Jacques Ledoux peut désigner :
 Jacques Ledoux (1921-1988), spécialiste belge du cinéma ;
 Jacques Ledoux (-1944), agent anglo-français du Special Operations Executive, un service secret britannique.